Анато́льская — наименование различных географических объектов в Пригородном районе и соответствующем ему Горноуральском городском округе Свердловской области России, производное от имени Анатолия Демидова.

 Анатольская (Грань) — деревня.
 Анатольская — посёлок.
 Анатольская — обгонный пункт Свердловской железной дороги в одноимённом посёлке, ранее железнодорожная станция.
 Анатольская — улица в посёлке Новоасбесте.